Гарем (іслам) — заборонена частина будинку мусульманина, в яку не допускаються сторонні і виділена для жінок (мати, дружина, дочки, родички господаря, невільниці і жіноча прислуга) і малолітніх дітей.

 Гарем (біологія) — невелика стійка група полігамних організмів, яка формується для розмноження.
 Гарем (аніме) — жанр манги і аніме.
 Гарем — порт в Ускюдарі (Туреччина).

Фільми 
 Гарем (фільм, 1967) — кінофільм Марко Ферреа.
 Гарем (фільм, 1985) — французький фільм режисера Артура Джоффе
 Гарем (фільм, 1986) — американський художній фільм 1986 року, мелодрама, знята режисером Вільямом Хейлом.